Валеран II:

 Валеран II (герцог Лимбурга) (ок. 1085—1139) — граф Арлона и герцог Лимбурга с 1119 года, герцог Нижней Лотарингии в 1125—1138 годах
 Валеран II де Люксембург-Линьи (ум. после 23 августа 1366) — сеньор де Бовуар, Русси и Линьи